Альбе́рт () — озеро в Восточной Африке, на границе Уганды и Демократической Республики Конго. В Конго (Заире) в 1973—1997 годах именовалось Мобу́ту-Се́се-Се́ко () в честь президента-диктатора Мобуту, также иногда называется озером Альберт-Ньянза ().

Расположено на высоте 619 м. Площадь 5600 км², глубина до 58 м. Объём воды — 280 км³. Лежит в тектонической впадине в системе Центрально-Африканского грабена. Берега слабо расчленены, большей частью крутые; дно плоское. В озеро впадают реки Семлики (сток озера Эдуард), Виктория-Нил (сток озера Виктория) и Нкуси, вытекает река Альберт-Нил, один из истоков Нила. Среднегодовой приход воды в озеро за счёт осадков 4,6 км³, за счёт стока с бассейна 24,9 км³, испарение составляет 7,5 км³, сток 22 км³, среднегодовая температура воды на поверхности до 30 °C. Богато рыбой. Судоходство. Основные порты — Бутиаба в Уганде и Касеньи в Конго.

Открыто в 1864 году английским путешественником Сэмюэлом Бейкером и названо именем супруга королевы Виктории (Альберт Саксен-Кобург-Готский). В честь самой королевы названо соседнее озеро системы Великих озёр Африки — Виктория.

География 
Озеро Альберт находится в рифтовой долине Альбертин и является частью сложной системы водоёмов в верховьях Нила. Основные впадающие в озеро реки — Виктория-Нил системы Белого Нила, вытекающая из лежащего к юго-востоку озера Виктория через озеро Кьога, и река Семлики, текущая из озера Эдуард, лежащего к юго-западу. Вода Виктории-Нила содержит гораздо меньше солей, чем вода озера Альберт. Вытекающая из Альберта в самой северной части озера река называется Альберт-Нил, переходящий далее к северу в Белый Нил.

Южная часть озера, при впадении реки Семлики, заболочена. Далее к югу протянулся хребет Рувензори, а над северо-западным берегом возвышаются Синие горы (англ. The Blue Mountains). На берегу озера находятся несколько посёлков, в том числе гавани Бутиаба и Касеньи.

Фауна 
Озеро Альберт и его окрестности являются средой обитания для многих водных и полуводных животных, таких как бегемот, нильский крокодил, нильский варан, африканский трионикс, различные грязевые черепахи, змеи и лягушки. Многочисленны водные птицы, в том числе пеликаны, цапли и китоглавы.

Рыбы 
В озере Альберт обитает 55 видов рыб. За исключением нильских крокодилов, крупнейшими хищниками в озере являются нильский окунь (местный, в отличие от других озер восточно-африканского рифта, где они были завезены и стали инвазивными), , африканская тигровая рыба, , . Другими важными объектами промысла являются нильская тиляпия, , электрический сом и , которые вылавливаются стандартными методами лова, а также брицины, которые в основном вылавливаются способом ловли на свет. До 30 % рыбы в Уганде вылавливается из озера Альберт.
В озере Альберт меньше эндемиков, чем в других Великих африканских озерах.

Происшествия 
В марте 2014 года лодка с конголезскими беженцами перевернулась на озере Альберт, в результате чего погибло более 250 человек.

26 декабря 2016 года лодка, на которой находилось 45 игроков и болельщиков местной футбольной команды, перевернулась на озере Альберт, в результате чего погибло не менее 30 человек.

24 декабря 2020 года тридцать человек погибло, когда лодка перевернулась на пути из Уганды в Конго.

Галерея

Примечания

Литература 
 Philip’s World Atlas & Encyclopedia. London: George Philip Ltd, 1999. P. 14.

Ссылки 
 

Бассейн Нила
Озёра Уганды
Озёра Демократической Республики Конго
Пограничные озёра
Объекты, названные в честь людей прижизненно